Публий Корнелий Цетег ():

 Публий Корнелий Цетег — консул в 181 году до н. э.
 Публий Корнелий Цетег — предположительно претор около 86—84 годов до н. э.
 См. также 
 Корнелии Цетеги